Ave (časopis), nekadašnji hrvatski emigrantski list.
 Ave (pleme), pleme iz naroda Ewe